In dieser Liste der Gemeinden auf Sardinien sind alle Gemeinden in der Metropolitanstadt Cagliari (CA) und den Provinzen Nuoro (NU), Oristano (OR), Sassari (SS) und Sud Sardegna (SU) der Verwaltungsregion Sardinien der Republik Italien aufgeführt.

Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Die Hauptorte der Provinzen sind fett gedruckt. Die Hauptstadt der Region Sardinien ist Cagliari.

Metropolitanstadt Cagliari

Provinz Nuoro

Provinz Oristano

Provinz Sassari

Provinz Sud Sardegna

Einzelnachweise 

Sardinien
!